Черокі - північноамериканський народ
Черокі (мова) - мова черокі
 Черокі - серія сортів помідорів різних кольорів, наприклад, Зелений Черокі

Черокі — місто, штат Алабама
 Черокі — місто, штат Айова
 Черокі — місто, штат Канзас
 Черокі — місто, штат Оклахома
 Черокі — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Черокі — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

Див. також  
Черокі (округ) - неоднозначність